Azat u ankach Arcach (Wolny i niepodległy Arcach) – hymn Górskiego Karabachu.

Przyjęty został w 1992 roku, słowa napisał Wardan Hakopian, zaś muzykę skomponował Armen Nasipian.

Słowa ormiańskie 
 Ազատ ու անկախ Արցախ,
 Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
 Պատմությունը մեր երկրի
 Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք

 Դու բերդ ես անառիկ,
 Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
 Մասունք աստվածային,
 Քեզնով ենք հավերժանում

 Դու մեր լույս հայրենիք,
 Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
 Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
 Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ

 Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
 Մռավ ենք, Քրիս ենք ու Թարթառ,
 Մեր վանքերով լեռնապահ՝
 Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ

Transkrypcja 
 Azat u ankach Arcach,
 Ko tun-amrocy kertecink,
 Patmutiuny mer jerkri,
 Ser surp ariamp menk sertecink.

 Du bert jes anarrik,
 Barcunk syrpazan, weh anun,
 Masunk astwacajin,
 Keznow jenk hawerżanum.

 Du mer lujs hajrenik,
 Jerkir, hajreniac durr siro
 Aprir du miszt chaghagh,
 Mer hin u nor Gharabagh.

 Kadżern jenk menk hajkazun,
 Myrraw jenk, Kirs jenk u Tartarr,
 Mer wankerow lernapah
 Anhachteli mi burr aszharh.

Górski Karabach